Amami peut désigner:
 les îles Amami, un archipel des îles Ryūkyū, rattaché à la préfecture de Kagoshima au Japon ;
 Amami ō-shima, une île de cet l'archipel où se trouve la ville d'Amami ;
 les langues amami du Nord et amami du Sud qui y sont parlées.

 Amami, un album de Claude Barzotti sorti en 1991 ;
 , un film italien réalisé par Bruno Colella en 1992 ;
 Amami, un court métrage italien réalisé par Guglielmo Zanette en 2000.